Odelga ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Odelga (1851–1915), österreichischer Jurist 
 Hilde Freiin von Odelga (1900–1981), österreichische Medizinerin, siehe Hilde Westrick
 Josef von Odelga (1770–1857), österreichischer Offizier